Titlen president-elect (dansk: tiltrædende præsident) bruges officielt til at betegne en nyvalgt amerikansk præsident som endnu ikke er indsat som præsident, i perioden mellem valgdagen i november og indsættelsen 20. januar året efter.

Da valget er et indirekte valg, bruges titlen til den sandsynlige vinder. Titlen bliver først definitiv når Kongressen, på et fælles møde i begyndelsen af januar, har talt alle stemmer fra Valgmandskollegiet den 15. december, og har frigivet resultatet.

En siddende præsident der bliver genvalgt bliver ikke udpeget som tiltrædende præsident, da han eller hun allerede er præsident på posten.

Liste over presidents–elects

Fodnoter

Kilder 

 Presidential Transition Act of 1963 
 

Præsidentkandidater fra USA